Иванир — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Иванир, Моти — израильский футболист, главный тренер клуба «Хапоэль» (Тель-Авив).
 Иванир, Марк (род. 1968) — актёр театра, кино и телевидения, обладатель приза «Серебряный медведь» Берлинского международного кинофестиваля.